Szántai Lajos
 Szántai Lajos (1930–2005) vegyészmérnök, térképtörténész, műgyűjtő
Szántay Lajos
 Szántay Lajos (1872–1961) partiumi építész